Adiri – capoluogo del distretto di Wadi al-Shatii (Libia)
 Adiri – area della superficie di Titano